Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 222001–223000.

222001–222100

222101–222200

222201–222300

222301–222400

222401–222500

222501–222600

222601–222700

222701–222800

222801–222900

222901–223000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (220001)-(225000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (222001-223000)